Sint-Martinikerk (Bremen)
 Sint-Martinikerk (Minden)
 Sint-Martinikerk (Stadthagen)

Zie ook 
 Sint-Martinuskerk
 Sint-Maartenkerk